Трњане је насеље у Србији у општини Пожаревац у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 786 становника.

Овде се налази ФК Земљорадник Трњане.

Галерија

Демографија 
У насељу Трњане живи 745 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,2 година (40,9 код мушкараца и 45,4 код жена). У насељу има 278 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,29.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 Црква Светих апостола Петра и Павла у Трњану код Пожаревца на сајту www.pravoslavlje.nl 

Град Пожаревац
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији